Володи́мир Ю́рійович Шуклін ( — ) — сержант Збройних сил України.

Життєпис 
Народився 1971 року в місті Звенигородка Черкаської області. Закінчив міську школу № 3, по тому — Козацьке СПТУ.

У часі війни мобілізований в серпні 2014 року; проходив військову підготовку в навчальних центрах. Брав участь у боях на сході України.

12 липня 2015-го помер у харківській лікарні від інсульту, якого зазнав внаслідок емоційних і фізичних навантажень на передовій.

Похований на міському цвинтарі Звенигородки 14 липня 2015 року.

Рідня втратила сина, брата, чоловіка й батька.

Вшанування 
 у жовтні 2015-го на фасаді Звенигородської ЗОШ № 3 встановлено меморіальну дошку випускникам Володимиру Шукліну та Анатолію Зозулі.

Джерела 
 Книга пам'яті
 В Звенигородці поховали бійця
 Відкриття меморіальної дошки

Уродженці Звенигородки
Померли в Харкові
Поховані в Звенигородці